Boljetin steht für:

 Boljetin (Serbien), ein Dorf in der Gemeinde Majdanpek und im Bezirk Bor im Osten Serbiens
 Boljetin, einen Ortsteil der Gemeinde Zvečan in Nordkosovo 
 Boljetin (Name), ein serbischer Name, gebildet aus dem Adverb bolje und der slawischen Endung -tin bzw. -in